

Collegamenti esterni
 
 Idriss Mzaouiyani su GSA.com